Price [prajs] (angl. cena) může znamenat:

 V místopise
 Price (Austrálie) – místo v Austrálii
 Price County – okres v USA ve státě Wisconsin
 Price (Utah) – město v Utahu, USA 
 Price (Wisconsin) – město ve Wisconsinu, USA
 Price River – řeka v Utahu, USA
 Price Freeway – silnice v USA

 Příjmení
 viz Price (příjmení)

 V kultuře
 Cena (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace (v originále The Price)
 Cena (Angel) – epizoda seriálu Angel (v originále The Price)
 Fisher-Price – výrobce dětských hraček
 Kapitán Price – fiktivní postavy z herní série Call of Duty
 PricewaterhouseCoopers – síť poradenských společností, původně Price & Waterhouse
 The Price (divadelní hra) – hra od Arthura Millera
 The Price (román) – román od Jima Starlina
 The Price (Útěk z vězení) – epizoda seriálu Útěk z vězení

Související články 
 Prize (rozcestník)
 Mount Price (rozcestník)

Reference

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno